Acta puede referirse a:
 El acta, documento de carácter oficial que declara la condición legal de una persona o institución, como el acta de diputado que reciben los parlamentarios electos en algunos países.
 El acta de una reunión, documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión de una asamblea u órgano colegiado para darles validez, como las reuniones de un Parlamento, Ayuntamiento, comunidad de vecinos, etcétera.
 Las actas de una reunión científica, conferencia, congreso o jornada de trabajo, que recogen un resumen de los trabajos allí presentados y, a veces, el contenido de los mismos.
 El Acta Única Europea, uno de los tratados internacionales que definen la organización y funcionamiento de la Unión Europea.
 ACTA, siglas del inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement (o Acuerdo Comercial Antifalsificación), un acuerdo internacional para la protección de la propiedad intelectual.
 ACTA, entidad argentina de actores jóvenes.

Enlaces externos